Gray puede referirse a las siguientes personalidades:

 David Gray, cantautor británico.
 Elisha Gray (1835-1901), uno de los primeros desarrolladores del teléfono (junto con Alexander Graham Bell, y después de Antonio Meucci).
 Frank Gray (1887-1969), físico e investigador estadounidense.
 Gerry Gray (n. 1961), futbolista canadiense. 
 Gustave Le Gray (1820-1884), investigador y fotógrafo francés.
 Henry Gray (1827-1861), anatomista y cirujano inglés; publicó el clásico libro Anatomía de Gray.
 Ivor Thord-Gray (1878-1964), militar sueco que participó en la revolución mexicana.
 James Gray, nombre ficticio que tomó la británica Hannah Snell (1723-1792) cuando se hizo pasar por hombre.
 James Gray (n. 1969), guionista y director de cine estadounidense de ascendencia judía rusa.
 Jim Gray o James Nicholas Gray (1944-2007), científico de la computación (Premio Turing 1998).
 John Gray (n. 1951), autor estadounidense de las relaciones y el crecimiento personal.
 John H. Gray (1866-1934), poeta inglés.
 John N. Gray (n. 1948), autor y profesor británico de filosofía política.
 Julio Ardiles Gray (1922-2009), escritor argentino.
 Robert Gray (1755-1806), comerciante y capitán de barco estadounidense.
 Simon Gray o Simon James Holliday Gray (1936-2008), dramaturgo británico.
 Stephen Gray (1666-1736), físico y científico natural inglés; estudió principalmente la conductividad eléctrica.
 Thomas Gray (1716-1771), poeta inglés, erudito clásico y profesor de historia.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes autores de nombre científicos:
 Samuel Frederick Gray -abrev. Gray, usada en taxonomía botánica- (1766-1828); naturalista, botánico y farmacéutico inglés, padre de dos grandes naturalistas y zoólogos: John Edward Gray y George Robert Gray.
 John Edward Gray -abrev. J.E.Gray- (1800-1875); naturalista, botánico, briólogo, algólogo, micólogo y zoólogo inglés, hijo de Samuel Frederick Gray.
 George Robert Gray -abrev. Gray, usada en taxonomía zoológica- (1808-1872); naturalista y zoólogo inglés, hijo de Samuel Frederick Gray.
 Alan Maurice Gray -abrev. A.M.Gray- (n. 1943).
 Asa Gray -abrev. A.Gray- (1810-1888); botánico, naturalista y médico, considerado el botánico estadounidense más importante del .
 Bruce Gray -abrev. B.Gray- (n. 1939).
 Dennis J. Gray -abrev. D.J.Gray- (fl. 1979).
 Elizabeth G. Gray -abrev. E.G.Gray- (fl. 1954).
 Frederick William Gray -abrev. F.W.Gray- (n. 1878).
 J.R. Gray -abrev. J.R.Gray- (fl. 1976).
 Louis Harold Gray -abrev. L.H.Gray- (1905-1955).
 Max Gray -abrev. M.Gray- (n. 1929).
 Netta Elizabeth Gray -abrev. N.E.Gray- (n. 1766).
 Sami Gray -abrev. Sami Gray- (n. 1952).
 Samuel Octavus Gray -abrev. S.O.Gray- (1828-1902).

También, puede referirse a los siguientes lugares o divisiones administrativas:
 Gray, poblado y comuna, situada en el cantón de Gray, distrito de Vesoul, departamento de Alto Saona, región de Franco Condado (Francia).
 Arc-lès-Gray, poblado y comuna, situada en el cantón de Gray, distrito de Vesoul, departamento de Alto Saona, región de Franco Condado (Francia).
 Autrey-lès-Gray, poblado y comuna, situada en el cantón de Autrey-lès-Gray, distrito de Vesoul, departamento de Alto Saona, región de Franco Condado (Francia).
 Condado de Gray, uno de los 254 condados del estado de Texas (Estados Unidos).

Además, puede hacer referencia a:
 Henry Gray: Anatomía del cuerpo humano (Henry Gray's Anatomy of the Human Body), popularmente conocida como Anatomía de Gray; obra de anatomía.
 Gabriel Gray (Sylar), personaje ficticio de la serie estadounidense de televisión Héroes.
 Código Gray (en honor al físico e investigador Frank Gray) o código binario reflejado; sistema de numeración binario.
 El retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray), novela de 1890, del irlandés Oscar Wilde.
 Gray (unidad), unidad que mide la dosis absorbida de radiaciones ionizantes por un determinado material.
 Gray Fox, personaje ficticio de la saga Metal Gear.

Notas y referencias